Сесекапан има више значења:

 Сесекапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сесекапан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику